Il doppio del torneo di tennis Ixtapa Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Chris Haggard e Maurice Ruah che hanno battuto in finale Bernardo Martínez e Rogier Wassen 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Chris Haggard /  Maurice Ruah (Campioni)
 Thomas Buchmayer /  Thomas Strengberger (semifinali)

 Bernardo Martínez /  Rogier Wassen (finale)
 Vincenzo Santopadre /  Gabriel Trifu (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ixtapa Challenger 1997